Aechmanthera är ett släkte av akantusväxter. Aechmanthera ingår i familjen akantusväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Akantusväxter
Aechmanthera